Пітер Соєр Біґл (; 20 квітня 1939) — американський письменник, прозаїк та сценарист, особливо фентезі, його найбільш відомий фантастичний роман — Останній єдиноріг (1968).

Біографія 
Пітер Біґл народився 20 квітня 1939 у Мангеттен, одному із п'яти міських округів (боро) у місті Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, у США, у родині Ребеки Соєр та Саймона Біґла.

Примітки 

Письменники Каліфорнії
Випускники Піттсбурзького університету
Лауреати Меморіальної премії «Гросмейстер фантастики» імені Деймона Найта
Лауреати премії «Неб'юла»
Американці російсько-єврейського походження
Американські новелісти
Американські письменники-романісти
Американські есеїсти
Письменники фентезі США
Народились 1939